Рома́н И́горевич Во́йдель (16 июля 1985, Липецк, СССР) — российский футболист, полузащитник липецкого «Металлурга».

Карьера 
Воспитанник липецкого «Металлурга». Играл в Первом и Втором дивизионах за эту команду, откуда в 2007 году перебрался в «Луч-Энергию», где за полтора года провёл лишь по одному матчу в Премьер-лиге и Кубке. Летом 2008 года пополнил ряды «Балтики». С 2009 года по 2011 год играл за «Шинник». В феврале 2012 года вернулся в «Балтику». Летом 2012 года перешёл в «Уфу». С 2013 года играл в «Роторе». С 2014 года защищал цвета «Шинника». В 2016 году подписал соглашение с армавирским «Торпедо». В июле 2017 года подписал контракт с «Томью». Дебютировал в составе томского клуба 15 июля 2017 года в матче против «Луча-Энергии». С первого же матча стал капитаном томичей. Дебютный гол в составе нового клуба забил 30 июля 2017 года в домашнем матче против курского «Авангарда».

Достижения 
 «Армавир»
 Бронзовый призёр зоны «Юг» первенства ПФЛ: 2016/17

 «Металлург» (Липецк)
 Победитель группы 3 первенства ПФЛ: 2020/21
 Серебряный призёр группы «Центр» первенства ПФЛ: 2019/20

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Уфа»
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Армавир» Россия
Игроки ФК «Томь»